Vermessungsdienst bezeichnet:
 eine private oder öffentliche Dienststelle im Vermessungswesen
 spezielle Abteilungen in der Landesvermessung, z. B. wissenschaftliche Dienste
 in Österreich auch synonym ein Vermessungsamt
 eine im dienstlichen Auftrag durchgeführte Vermessung, siehe auch Außendienst